Saint-Chamant ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Chamant (Cantal) im Département Cantal
 Saint-Chamant (Corrèze) im Département Corrèze